Пердита Кэролайн Бакен (, ) — англо-американская писательница и журналистка.

Как писатель она использует свою девичью фамилию, но также известна под именем Пердиты Бакен Коннолли.

Семья и ранние годы 
Бьюкен родилась в 1940 году и была старшим ребёнком англо-шотландского писателя  (1916–2008), который более пятидесяти лет спустя стал бароном Твидсмуром, от первого брака в 1939 году с Нестой Ирен Крозье (1918–2009), дочерью Чарльза Дарли Крозье, адвоката. Её родители развелись в 1946 году. Со стороны отца у неё четыре сводных сестры и три сводных брата, в том числе Джон Бакен, 4-й барон Твидсмур, писатель  и Урсула Бьюкен, обозреватель The Daily Telegraph по садоводству. Со стороны матери у неё есть ещё сводная сестра Валери Гарднер и сводный брат Родон Перри, ныне покойный. Другим её дедом был политик и писатель Джон Бакен, занимавший пост генерал-губернатора Канады. Среди предков её отца король Генрих VII, первый герцог Аргайл, и лорд Бьют, британский премьер-министр XVIII века.

Половинная фотография Бакен в возрасте одного месяца с матерью находится в Национальной портретной галерее в Лондоне. После развода мать Бакен вышла замуж во второй раз за Ричарда Парри (1916–1989), морского офицера, получившего образование в Гарварде, затем работавшего в Лондоне в , а затем переехала с дочерью в Соединённые Штаты. Они поселились в , Филадельфия, где у Несты Парри было ещё двое детей, и на момент её смерти она все ещё жила там.

Жизнь 
Приехав в США в детстве, Бакен жила в Честнат-Хилл, Филадельфия. Для получения образования в колледже она пошла в Рэдклифф, где её предметом был английский язык, а на первом курсе она выбрала стрельбу из лука в качестве обязательного вида спорта. Она получила высшее образование в 1962 году, а её первая книга «Девушка с зеброй» была опубликована в 1966 году. Это хорошо встреченный критикой , его главные герои — Эмили и Блейз, студенты Рэдклиффа и Гарварда, которые влюбляются, пока Эмили присматривает за зеброй на биологическом факультете. Эпизод насилия приводит к исчезновению Эмили и зебры. После этого Бакен писала рассказы для The New Yorker. С 1972 по 1974 год она была научным сотрудником  по творческому письму, а затем преподавала писательскую программу в Ратгерского университета.

В ноябре 1968 года Бакен вышла замуж за Эдварда Коннолли, и у них родилась дочь Крессида. Они с Коннолли развелись в 1977 году.

В 2003 году она жила в , штат Нью-Джерси. Она также жила в Конкорде, штат Массачусетс, и является попечителем фонда Whitesbog Preservation Trust.

Её «Утопия, Нью-Джерси: путешествия в ближайший Эдем» (2007) представляет собой исследование восьми утопических сообществ в штате Нью-Джерси в XIX веке и первой половине XX века.

Избранные публикации 
 Girl with a Zebra (Scribner's, 1966)
 Called Away (Little, Brown, 1980)
"'Cliffe Notes: a nostalgic look at a bygone world" в Harvard Magazine датировано May/June 2002
 Utopia, New Jersey: Travels in the Nearest Eden (Rutgers University Press, 2007)

Примечания

Ссылки 
 Perdita Buchan, When Louis Kahn and Roosevelt Created a New Jersey Utopia dated December 4, 2014, at curbed.com
 Perdita Buchan, Tracing a Jersey Shore Town's Secret Spiritual History dated July 15, 2015, at curbed.com
 Perdita Buchan, 'Cliffe Notes: a nostalgic look at a bygone world in Harvard Magazine online for May/June 2002

Преподаватели Ратгерского университета
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Писательницы США XX века
Писательницы США XXI века